Айті () — топонім в Японії. Також Аїті або Аіті.

Топоніми 
 Префектура Айті
 Повіт Айті

Інше 
 5908 Айті — мала планета в Сонячній системі
 Айті (ай-ті) — вимова акроніму «IT» ().
 Айтівський університет — державний університет у Японії.